Адрасте́я:
 Адрастея — богиня в древнегреческой мифологии.
 Адрастея (спутник) — спутник Юпитера.
 (239) Адрастея — астероид.
 Адрастея (нимфа) — в древнегреческой мифологии нимфа, вскормившая младенца Зевса.